Henneberg steht für:
 Henneberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Henneberg (Adelsgeschlecht), fränkisches Herrscherhaus

Henneberg ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Henneberg (Johanngeorgenstadt), Ortsteil der Stadt Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Henneberg (Schwarzenberg), Ortsteil der Stadt Schwarzenberg/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Henneberg (Meiningen), Ortsteil der Stadt Meiningen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Henneberg (Velden), Ortsteil der Stadt Velden, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Burgen:
 Burg Henneberg, Stammburg des fränkischen Adelsgeschlechts der Henneberger, Südthüringen
 Burg Henneberg (Nachbau), Nachbau der thüringischen Burg Henneberg in Hamburg-Poppenbüttel
 Henneburg (Deutschfeistritz), bei Deutschfeistritz, Steiermark, Österreich

geografischer Objekte:
 Henneberger Land, kulturhistorische Landschaftsbezeichnung für Großteile von Südthüringen
 Grafschaft Henneberg, im 16. Jahrhundert aufgelöstes Territorium, Südthüringen
 Henneberg (Berg) (126,6 m), Hügel in der Magdeburger Börde, bei Blumenberg, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Orte außerhalb Deutschlands:
 Henneberg, Ortschaft im ehemaligen Ostpreußen, bei Mamonowo (Heiligenbeil) im heutigen Oblast Kaliningrad, Russland
 Henneberg, deutscher Name für die Ansiedlung Heneberk von Třebčín, Gemeinde Lutín, Tschechien

Unternehmen
 Graf von Henneberg Porzellan Ilmenau, Porzellanmanufaktur in Ilmenau
 „Bracia Henneberg“ – Fabryka Platerów, ehemaliger Besteckwarenhersteller
 Zakłady Mleczarskie K. Henneberga, ehemalige Henneberg-Molkerei in Warschau

Siehe auch:
 Henneberger
 Henneburg
 Hennenberg
 Hennenberger